Attila Keresztes – schermidore ungherese naturalizzato statunitense
 Battaglia di Keresztes –  scontro del 1596 tra le forze degli Asburgo e le forze turche
 Lajos Keresztes – lottatore ungherese
 Lajos Keresztes-Fischer – generale ungherese